Adam & Eve – film del 2005
 Adam & Eve – azienda statunitense
 Adam & Eve – album discografico del 2004